Aura é um grupo de cinco vozes femininas que se formou em 2003. Os membros foram escolhidos pela audição, o conjunto, cuidadosamente amadurecido com talento e personalidade, é animado e cheio de sentido de movimento. A qualidade de voz uniforme é realmente bonita. O centro de atividade é um concerto, e sua alta capacidade lhe dá reputação. O repertório é centrado em obras-primas recém-arranjadas e músicas com alto grau de dificuldade. A palavra 'Aura' do nome do grupo é latim e tem muitos significados como "vento, ar, céu, sol, brilho etc." Foi criado por Kenjiro Kishi (岸健二郎), pioneiro da capella clássica. Lançou o primeiro álbum "Aura" em 2005, atraiu a atenção, lançou o segundo álbum "Cannes" 2006, foi muito apreciado. Dezembro de 2007 apareceu no concerto de Slavus no Tokyo Opera City Concert Hall. Em 2008, cantou uma música do CM da Sony Organic EL Television "Primavera, 1º movimento / Quatro estações" de Vivaldi, houve muitas perguntas. Em abril, lançou-se o 3º álbum "Pastorale", que foi a estreia major, cujo conteúdo rendeu-lhe reputação. Em julho, apareceu na "No Songless Music Society" da TV Asahi, e houve uma grande reação. Em maio de 2009 foi o lançamento do 4º álbum "Toccata e Fuga", com grafia no Baroco e nas três principais obras da Ave Maria. Neste álbum Classic a capela mostrou um novo alcance.  Em maio, apareceu pelo terceiro ano consecutivo em "La Folle Journée", onde os principais artistas do mundo se reúnem. Aura é um grupo que lidera a cena clássica de capella.

Membros 

 Yuki Ikeda  (池田有希)
 Classificação vocal: soprano
 Kikuchi Kaori  (菊地薫音)
 Classificação vocal: soprano
 Hatake Marima  (畠山真央)
 Classificação vocal: soprano
 Iwaki Izumi  (奥脇 泉)
 Classificação vocal: soprano
 Noriko Hoshino  (星野典子)
 Classificação vocal: contralto

Membros inscritos no passado 

 Harasami Emi  (原嶋絵美)
 Classificação vocal: soprano
 Osaishi Ehyoyo (大石悦代)
 Classificação vocal: contralto
 Sato Etsuko  (佐藤悦子)
 Classificação vocal: soprano
 Sayaka Sayaka  (内野明香 )
 Classificação vocal: contralto

Biografia 

 Em 2005
 23 de março: lançamento do primeiro álbum "Aura".
 Em 2006,
 21 de junho: lançamento do segundo álbum "Canens".
 Em 2008
 2 de abril: participação no álbum omnibus " DORMI ".
 4 de novembro de 2:omnibus álbum"ACESSO"à participação.
 23 de abril: Lançamento no álbum de estreia major "Pastorale". No mesmo dia, um mini concerto foi realizado no Tokyo Opera City .
 15 de outubro: Participação no álbum omnibus "Música clássica da família Shirato (ホワイト)".
 15 de outubro: Participação no álbum omnibus "Nodame Cantabile Paris".
 Em 2009
 29 de abril: Participação no álbum coletivo "DORMI BACH".
 27 de maio: Lançamento do quarto álbum "Toccata und Fuge (Toccata and Fugue)".
 3 de dezembro: Foi anunciado que Hatake Marima receberia tratamento médico. Depois disso, as apresentações foram realizadas por quatro pessoas durante dez meses. 
 Em 2010
 25 de setembro: Participação na "live image Nouveau" ( Orchard Hall ). Hatake Marima  retorna.
 11 a 24 de outubro: Lançamento do quinto álbum "Carol".
 Em 2011
 17 de março: A graduação de Noriko Hoshino foi anunciada no site oficial.
 11 de junho: Hoshino Noriko se formou em "Melhor Concerto de Seleção" (Soga Hall).
 21 de agosto: Assinatura de Sayaka anunciada no site oficial.
 3 de novembro: Sayaka  estreia no 56º festival cultural dos cidadãos de Katsushika no "Toshika Symphony Hills". 
 Em 2012
 04 de julho: Lançamento do sexto álbum "Vivaldi : Four Seasons". 
 28 de dezembro: Formatura da Sra. Sayaka anunciada na página oficial.
 Em 2013
 16 de março: A participação de Osaishi Ehyoyo foi anunciada no site oficial.
 5 de maio: Osaishi Ehyoyo fez sua estreia no "La Folle Journée au Japon 2013".
 13 de maio: A formatura de Etsuko Sato e o anúncio da adesão de novos membros foram anunciados no site oficial. 
 19 de maio: Izumi fez sua estreia no recital "Ushiku · Es Cardhole". Etsuko Sato se formou após seis anos de atividade. 
 24 de agosto: Etsuko Sato se formou com um recital no "Free Gakuen Asuikan" . 
 Outubro: Mudança de escritório de afiliação para Crista Gary (クリスタ・ガリー), Shezoo ficou responsável pela produção.
 Em 2014
 10 de Março: Toera fica responsável pela administração novamente.
 Em 2015
 12 de Março: a graduação de Emi Harashima e Etsuyo Oishi foi anunciada no site oficial.
 25 de dezembro de 2011: A graduação de  Harasami Emi e Osaishi Ehyoyo no Ko hōru (小ホール).
 Em 2016
 Fevereiro: A participação de Yuki Ikeda e o retorno de Noriko Hoshino foram anunciados no site oficial.
 11 de março: Yuki Ikeda fez sua estreia no Museu "Mitaka no Mori Ghibli", e Noriko Hoshino retorna. 
 Em 2017
 6 a 25 de outubro: O lançamento do melhor álbum "Luminare" (ルミナーレ).

Discografia

Álbum Original

Melhor álbum 

imagem 7 Ensemble planeta - Grupo coral capella que Kenjiro Kishi estava produzindo no início da atividade.

Links externos 

 Aura Site Oficial